Simao bezeichnet:

 den Stadtbezirk Simao (思茅区) der bezirksfreien Stadt Pu'er in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Simao;
 die in dessen Verwaltungsgebiet gelegene Großgemeinde Simao (思茅镇), siehe Simao (Großgemeinde);
 den portugiesischen Fußballspieler Simão;
 den mosambikanischen Fußballspieler Simão, siehe Simão Mate Junior.

Simão oder Simao ist der Familienname folgender Personen:

 João Simão (* 1988), brasilianischer Pokerspieler
 José Benedito Simão (1951–2015), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Assis
 Luna Simao (* 1996), deutsche Pop- und Soul-Sängerin
 Pedro Simão dos Santos (* 1973), angolanischer Fußballschiedsrichter
 Pinda Simão (* 1949), angolanischer Politiker